D80 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Barfleur (D80), un destroyer de Classe Battle de la Royal Navy ;
 HMS Hunter (D80), un porte-avions d'escorte de Classe Bogue de la Royal Navy ;
 HMS Sheffield (D80), un destroyer britannique lance-missiles de Type 42 de la Royal Navy.

Médecine 
 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps, d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Nikon D80, un appareil photographique reflex numérique fabriqué par Nikon.

Transports 
Camion
 Isotta Fraschini D80, un camion lourd polyvalent du constructeur italien Isotta Fraschini.

Route
  Route départementale 80, une route dans le Var.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres